El Ermitaño kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Ermitaño, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 El Ermitaño, Nayarit, 
 El Ermitaño, Veracruz, Espinal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar